Francesco Albani – ciclista italiano
 Francesco Albani – politico italiano